Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie – istniejące obecnie muzeum, które mieściło się w Zamku Ujazdowskim  w sali na parterze  Centrum Sztuki Współczesnej, w północno-zachodniej baszcie zamku.

Opis 
Muzeum powstało w 2002 z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. 

W skład ekspozycji wchodziły przedmioty i zdjęcia związane z historią Zamku Ujazdowskiego oraz ze Szpitalem Ujazdowskim.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona internetowa

Muzea zamkowe w Polsce
Ujazdów (Warszawa)
Nieistniejące muzea w Warszawie